Джеймс Гън може да се отнася за:
 Джеймс Гън (писател) (1923–2020), американски писател на научна фантастика
 Джеймс Гън (кинодеец) (р. 1970), американски кинодеец
 Джеймс Гън (астроном) (р. 1938), американски астроном